Грабовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Грабовский сельсовет — Гомельская область, Гомельский район.
 Грабовский сельсовет — Гомельская область, Петриковский район.

Россия 
 Грабовский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.